Metis är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Philippi 1843. Metis ingår som enda släkte i familjen Metidae. 

Metis är enda släktet i familjen Metidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor